Rägavere je jméno vícera sídel v Estonsku:

 Rägavere (obec) – samosprávná obec v kraji Lääne-Virumaa
 Rägavere (Sõmeru) – vesnice v obci Sõmeru v kraji Lääne-Virumaa
 Rägavere (Tapa) – vesnice v obci Tapa v kraji Lääne-Virumaa